Frederick "Rikky" von Opel (Nova Iorque, ) é um ex-automobilista de Liechtenstein.

Nascido nos Estados Unidos, foi o único representante de Liechtenstein na história da F-1. Correu 14 provas (largou em dez) entre 1973 e 1974, pelas equipes Ensign e Brabham. Seu melhor resultado foram dois 9ºs lugares, conquistados em Anderstorp e Zandvoort. Não marcou pontos durante sua carreira.

É filho de Fritz von Opel e bisneto de Adam Opel (fundador da Opel, fábrica de automóveis alemã pertencente à PSA).

Rikky
Pilotos de Fórmula 1 de Liechtenstein
Pilotos do Campeonato Britânico de Fórmula 3
Pilotos campeões de Fórmula 3